Long Beach je lahko:

 Long Beach, mesto v Kaliforniji, ZDA
 USS Long Beach, ime več plovil vojne mornarice ZDA

Glej tudi 

 Long Beach Grand Prix, dirkališče v Long Beachu, Kalifornija